Мейстарадейлдин 1951 () — 9-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1951
Фарерские острова
1951 год на Фарерских островах